Enenkel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Achatz von Enenkel (1573–1620), österreichischer Historiker und Gelehrter
 Job Hartmann von Enenkel (1576–1627), österreichischer Genealoge und Historiker
 Karl A. E. Enenkel (* 1959), österreichischer Mittel- und Neulateinischer Philologe
 Enenkel (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Enenkels, österreichisches Adelsgeschlecht